Ulf Jørgensen (ur. 24 października 1956 r.) – norweski skoczek narciarski. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 1979/1980, kiedy zajął 53. miejsce w klasyfikacji generalnej. Punktował w konkursach w St. Nizier (11. miejsce), Gstaad (8. miejsce) oraz Engelbergu (12. miejsce).

Puchar Świata w skokach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1979/1980: 53

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Przypisy

Bibliografia 
 Profil na oficjalnej stronie FIS

Norwescy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1956